Changshan steht für:

 den Kreis Changshan (常山县) der Stadt Quzhou in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Changshan
 die Großgemeinde Changshan (长山镇) der Stadt Donggang in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Changshan (Donggang)
 die Großgemeinde Changshan (常山镇) der Stadt Huadian in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Changshan (Huadian)
 die Großgemeinde Changshan (长山镇) der Stadt Lianjiang in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Changshan (Lianjiang)
 die Großgemeinde Changshan (长山镇) im Kreis Rong in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Changshan (Rong)
 die Großgemeinde Changshan (长山镇) im Autonomen Kreis Vorderer Gorlos in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Changshan (Vorderer Gorlos)
 die Großgemeinde Changshan (长山镇) im Kreis Zouping in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Changshan (Zouping)
 die Gemeinde Changshan (长山乡) im Kreis Gannan in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Changshan (Gannan)
 die Gemeinde Changshan (长山乡) im Kreis Suiling in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Changshan (Suiling)
 die Gemeinde Changshan (长山乡) der Stadt Wuchang in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Changshan (Wuchang)
 die Gemeinde Changshan (长山乡) im Stadtbezirk Wucheng in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Changshan (Wucheng)
 das Dorf Changshan (长山村) im Stadtbezirk Yazhou der Stadt Sanya in der chinesischen Provinz Hainan, siehe Changshan (Yazhou)